Le stade Municipal de Bonoua est un stade de football de Côte d'Ivoire qui se situe dans la ville de Bonoua. Il peut accueillir 2 000 spectateurs.

C'est le stade où joue les clubs liés à Bonoua, et où se déroule les coupes régionales

Histoire 

Stade de football en Côte d'Ivoire
Stade portant le nom d'une ville